USS Constellation je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Constellation (1797) 
 USS Constellation (1854) 
 USS Constellation (CV-64)

Constellation